Кристофер Баркли Хит (, 1877 — 10 мая 1961) — шотландский шахматист. Один из сильнейших шахматистов Шотландии 1-й трети XX века. Чемпион Шотландии 1924 г. (турнир проводился в декабре 1923 — январе 1924 гг. в Данди; Хит набрал 6 очков из 7). Участник чемпионатов Великобритании и ряда международных соревнований, проводившихся на территории Британских островов.

Наиболее известен по участию в международном турнире в Портсмуте (1923 г.), где вне конкуренции был будущий чемпион мира А. А. Алехин. В этом турнире Хит достойно боролся с британскими шахматистами и рядом сильных европейских мастеров (в частности, ему удалось выиграть партию у А. Зейца).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Шахматисты XX века